Кубок африканских наций 1959 — 2-й по счету футбольный чемпионат среди сборных, проводимый Африканской конфедерацией футбола. Турнир проходил в ОАР (Египет).

Стадион

Итоговая таблица

Матчи

Бомбардиры 
3 мяча
  Эль-Гохари

2 мяча
  Бахиг

Ссылки 
 Кубок африканских наций 1959 на RSSSF

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1959 году
Май 1959 года
Спорт в Египте в 1959 году
Международные соревнования по футболу в Египте